ziarniak – rodzaj bakterii
 ziarniak – rodzaj owoców u roślin
 ziarniak – rodzaj porostów